Niva peut désigner :

Hydronyme 
 Niva, un fleuve côtier de l'oblast de Mourmansk, dans la péninsule de Kola, dans le nord-ouest de la Russie.

Toponyme 
 Niva, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc, en République tchèque.

Véhicules automobiles 
 Niva, un modèle véhicule tout-terrain, à transmission intégrale (4x4), du constructeur automobile russe AvtoVAZ et vendu sous la marque Lada ;
 Chevrolet Niva, un 4x4 vendu en Russie par Chevrolet

Autres 
 Niva est un journal hebdomadaire russe qui parut de 1869 à 1918